Spore steht für:

 Spore, ein Entwicklungsstadium von Lebewesen
 Spore (Computerspiel), ein Computerspiel von Will Wright
 Spore (Szczecinek), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Sparsee

Spore ist der Familienname folgender Personen:

 James Sutherland Spore (1885–1937), US-amerikanischer Marineoffizier
 Steen Spore (1938–2022), dänischer Beamter

Sporen ist außerdem die Mehrzahl von:
 Sporn (Reiten)
 Sporn (Vogel)

Siehe auch:
 Spor
 Spoor